Дзуйходэн () — мавзолейный комплекс династии Датэ, включающий мавзолей даймё Датэ Масамунэ, основателя Сэндая, мавзолеи его наследников, монументы членов рода и музей.

История 
Когда Датэ Масамунэ по прозвищу «одноглазый дракон», являющийся основателем княжества Сэндай и одноимённого города, умер (1636), он оставил инструкции по постройке мавзолея. Мавзолей был построен в следующем году (1637). Ряд наследников Масамунэ и членов клана Датэ похоронены в мавзолейном комплексе, который включает кроме основного мавзолея ещё несколько мавзолеев. Большинство зданий комплекса были разрушены в результате бомбардировок и последовавших за этим пожаров в 1945 году, а затем восстановлены в своем первоначальном стиле.

Памятники комплекса

Мавзолей Дзуйходэн 
 — мавзолей даймё Датэ Масамунэ, построенный в 1637 году в соответствии с последней волей и завещанием Масамунэ. Мавзолей был построен в великолепном японском архитектурном стиле, известном как Momoyama. Мавзолей был признан национальным Сокровищем японского императорского правительства (1931). В 1945 году оригинальный мавзолей был разрушен в результате бомбардировок, но впоследствии восстановлен в его первоначальном виде. Нынешнее здание было перестроено в 1979 году и отремонтировано в 2001 году, чтобы больше походить на оригинал мавзолея, что включало установку скульптурных масок львов на колоннах и голов драконов в четырёх углах крыши.

Мавзолей Кансенден 
 — мавзолей Датэ Тадамунэ (1599—1658), второго даймё княжества Сэндай. Мавзолей был признан национальным Сокровищем японского императорского правительства (1931). Оригинальное здание было разрушено при бомбардировках в 1945 году и восстановлено в 1985 году.

Мавзолей Зенноден 
 —  мавзолей  (1640—1711), третьего даймё княжества Сэндай. Оригинальное здание было разрушено при бомбардировках в 1945 году и восстановлено в 1985 году.

Кладбище Мяоюньцзе 
 — место, где поставлены надгробия-стелы на захоронении Датэ Чикамуне, девятого даймё, и Датэ Нариёси, одиннадцатого даймё княжества Сэндай.

Музей Дзуйходэн 
В ходе археологических исследований, проведенных до восстановления мавзолеев трёх даймё княжества Сэндай, их скелеты были обнаружены в почти полной форме вместе с целым рядом их ценных вещей, таких как оружие и канцелярские принадлежности. Некоторые из этих погребальных принадлежностей и изображения трёх даймё, включая Масамунэ, выставлены в музее. Кроме того, в музее демонстрируется 20 минутный документальный фильм об археологическом исследовании комплекса.

Примечания

Ссылки 
 
 

Музеи Сэндая